Кларк ( или ) — английская фамилия. Происходит от  «писец, секретарь» через  «клерк, священник»; впервые отмечена в источниках в начале XII века (Willelm le Clerec). Иногда употребляется и как личное имя (например, Кларк Гейбл). Также топоним.

Фамилия

А 
 Кларк, Адам (1811—1866) — шотландский инженер-строитель.
 Кларк, Айлса МакГаун (1926—2014) — британский зоолог.
 
 Кларк, Аланна (род. 1989) — канадская певица.
 Кларк, Александер Росс (1828—1914) — английский геодезист. Работы по определению размеров земного эллипсоида.
 Кларк, Александр Фёдорович (1890—1941) — советский учёный, организатор профконсультационной службы в СССР.
 Кларк, Алиша (род. 1987) — американо-израильская баскетболистка.
 Кларк, Аллан (род. 1946) — английский футболист.
 Кларк, Алуред (1744—1832) — британский офицер, губернатор.
 Кларк, Алван Грейам (Alvan Graham Clark, 1832—1897) — американский строитель телескопов и астроном, сын Элвина Кларка.
 Кларк, Анна (род. 1960) — британская поэтесса, композитор и певица.
 Кларк, Анри-Жак-Гильом (Henri-Jacques-Guillaume Clarke, 1765—1818) — французский военачальник.
 Кларк, Артур Чарльз (1917—2008) — английский писатель-фантаст, учёный, футуролог, изобретатель.
 Кларк, Арчи (род. 1941) — американский баскетболист.

Б 
 Кларк, Барзилла Уэрт (1880—1943) — 16-й губернатор Айдахо.
 Кларк, Бен (род. 1983) — английский футболист.
 Кларк, Бернардин Томас Эдвард (1856—1915) — католический прелат, епископ.
 Кларк, Бетти Росс (1896—1970) — американская актриса театра и кино.
 Кларк, Блейк (род. 1946) — американский актёр, стендап-комик, певец, сценарист.
 Кларк, Боб (1939—2007) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Кларк, Бобби (род. 1949) — канадский хоккеист, менеджер.
 
 Кларк, Бретт (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Кларк, Брэйди (род. 1977) — американский кёрлингист.
 Кларк, Брэнди (род. 1977) — американская кантри-певица и автор песен.
 Кларк, Брэндон (род. 1996) — канадский баскетболист.

В 
 Кларк, Винс (род. 1960) — британский поп-музыкант и автор песен.

Г 
 Кларк, Гай (1941—2016) — американский автор-исполнитель в стиле кантри.
 Кларк, Гайд (1815—1895) — английский инженер и лингвист.
 Кларк, Гален (1814—1910) — американский защитник природы, рейнджер и писатель.
 Кларк, Гарри (1889—1931) — ирландский художник, книжный иллюстратор и автор витражей.
 Кларк, Герберт (1879—1956) — британский фигурист-одиночник, впоследствии спортивный функционер. Президент ИСУ (1945—1953).
 Кларк, Гилби (Gilbert «Gilby» Clarke, 1962) — американский гитарист и продюсер.
 Кларк, Грег (род. 1967) — британский политик.
 Кларк, Грегг (род. 1971) — южноафриканский хоккеист на траве.
  (род. 1957) — британо-американский экономический историк.
 Кларк, Грэхэм (1907—1995) — археолог, специалист по первобытной экономике.

Д 
 Кларк, Даррен (род. 1970) — английский снукерист.
 Кларк, Джейкоб Огастас Локхарт (1817—1880) — английский врач.
 Кларк, Джейми (род. 1994) — валлийский снукерист.
 
 Кларк, Джейн — английская кёрлингистка.
 Кларк, Джейсон (род. 1969) — австралийский актёр.
 Кларк, Джек (род. 1988) — британский автогонщик.
 
 
 Кларк, Джейкоб Огастас Локхарт (1817—1880) — английский врач.
 Кларк, Джеремайя (1674—1707) — английский барочный композитор и органист.
 
  (1890—1979) — историк, президент Британской академии (1954—1958).
 Кларк, Джордж Роджерс (1752—1818) — американский военачальник, герой войны за независимость США.
 Кларк, Джулиан (род. 1977) — канадский монтажёр.
 Кларк, Ди (1938—1990) — американский ритм-н-блюзовый певец.
 Кларк, Дик (, 1929—2012) — американский предприниматель и деятель шоу-бизнеса.
 Кларк, Дмитрий Васильевич (ум. 1886) — русский шахматист.
 
 Кларк, Дэн (род. 1976) — английский актёр, сценарист и режиссёр, писатель, а также певец.
 Кларк, Дэйн (1912—1998) — американский киноактёр.

З 
 Кларк, Зила (род. 1954) — британская актриса.

И 
 Кларк, Иан (род. 1991) — американский баскетболист.
 Кларк, Иэн (род. 1946) — британский барабанщик.

К 
 Кларк, Кейден (род. 2003) — американский футболист.
 Кларк, Кейт Фриман (1875—1957) — американская художница.
 Кларк, Келли (род. 1983) — американская сноубордистка, олимпийская чемпионка.
 
 Кларк, Кеон (род. 1975) — американский баскетболист.
 Кларк, Керри (урожд. Керри Барр) (род. 1986) — шотландская кёрлингистка.
 Кларк, Киран (род. 1989) — английский и ирландский футболист.
 Кларк, Кирстен (род. 1977) — американская горнолыжница.
 
 Кларк, Коти (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Кларк, Кристи (род. 1973) — американская актриса.
 Кларк, Кристин — американская кёрлингистка.
 Кларк, Кэм (род. 1957) — американский актёр озвучивания и дубляжа.
 Кларк, Кэнди (род. 1947) — американская актриса.

Л 
 Кларк, Ларри (род. 1943) — американский фотограф и кинорежиссёр.
 Кларк, Латимер (1822—1898) — английский инженер.
 Кларк, Лаура (род. 1978) — британский дипломат.
 Кларк, Лесли (1907—1979) — американский аниматор.
 Кларк, Лиджия (1920—1988) — бразильская художница.
 Кларк, Логан (род. 1985) — профессиональный боец смешанных единоборств.
 Кларк, Лорел Блэр Сэлтон (1961—2003) — американская астронавтка. Погибла при посадке «Колумбии».
 Кларк, Лоренс (род. 1990) — британский легкоатлет.
 Кларк, Луис (, (1947—2021) — британский музыкант, аранжировщик, дирижёр.

М 
 Кларк, Майрон (1806—1892) — американский государственный деятель, губернатор штата Нью-Йорк.
 Кларк, Маргерит (1883—1940) — американская актриса.
 
 Кларк, Маркес Эндрю (1846—1881) — австралийский писатель
 Кларк, Мартин (род. 1968) — английский снукерист.
 Кларк, Марджори (1909—1993) — южноафриканская легкоатлетка.
 Кларк, Марсия (род. 1953) — американский прокурор, писатель и телевизионный корреспондент.
 Кларк, Матвей Егорович (1776—1846) — русский инженер-литейщик, управляющий Александровским чугунолитейным заводом в Санкт-Петербурге
 Кларк, Мелинда (род. 1969) — американская актриса.
 Кларк, Морин (урождённая Морин Брант; род. 1982) — американская кёрлингистка.
 Кларк, Мелоди Морин (более известная под псевдонимом Стефани Свифт; род. 1972) — американская порноактриса, кинорежиссёр и сценарист.
 Кларк, Мэй (1885—1971) — английская киноактриса.
 Кларк, Мэй (1910—1992) — американская киноактриса.
 Кларк, Мэри (1809—1898) — английская писательница.
 Кларк, Мэри Энн (1776—1852) — любовница герцога Йоркского Фредерика, хозяйка литературного салона в Париже.

Н 
 Кларк, Наталья (род. 1985) — российский спортивный журналист.
 Кларк, Ноэль (род. 1975) — английский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

О 
 Кларк, Остин Хобарт (1880—1954) — американский зоолог.

П 
 Кларк, Павел Иванович (1863—1940) — участник российского и австралийского революционных движений, искусствовед.
 Кларк, Петула (род. 1932) — британская певица, актриса и композитор.
 Кларк, Питер Хью (1933—2014) — английский шахматист.

Р 
 Кларк, Ребекка (1886—1979) — английская альтистка, композитор.
 
 Кларк, Ричард Алан (род. 1950) — американский политик, публицист, специалист по контртерроризму и кибервойне.
 Кларк, Роберт (более известен под фамилией Индиана; род. 1928) — американский художник, представитель движения поп-арт.
 Кларк, Роберт — шотландский кёрлингист 1980-х.
 Кларк, Роджер (1939—1998) — британский автогонщик.
 Кларк, Роза (1852—1942) — американская художница.
 Кларк, Рой (1933—2018) — американский кантри-музыкант и певец.
 
 Кларк, Рэмси (1927—2021) — американский государственный деятель, юрист и правозащитник. Министр юстиции США (1967—1969).

С 
 Кларк, Саймон (род. 1958) — английский писатель.
 Кларк, Саймон (род. 1984) — британский политик.
 Кларк, Саймон (род. 1986) — австралийский велогонщик.
 Кларк, Сара Энн Фриман (1808—1896) — американская художница.
 Кларк, Сара (род. 1972) — американская актриса.
 Кларк, Сара Джейн (в замужестве Липпинкотт; псевдоним Грейс Гринвуд; 1823—1904) — американская писательница, поэтесса, журналистка, редактор, педагог и борец за права женщин.
 Кларк, Соня Марина (более известна под псевдонимом Соник; род. 1968) — британская певица и диджей.
 
 Кларк, Сэмюел (1675—1729) — английский философ и теолог.
 Кларк, Сюзанна (род. 1959) — английская писательница.

Т 
 Кларк, Терренс (2001—2021) — американский баскетболист.
 Кларк, Тимоти Джеймс (род. 1943) — британо-американский искусствовед и историк искусства.
 Кларк, Томас Джеймс (1857—1916) — ирландский революционер, один из главных организаторов Пасхального восстания 1916 года.

У 
  (1895—1971) — британский анатом и палеоантрополог.
 
 Кларк, Уолтер (1859—1935) — американский изобретатель и художник.
 Кларк, Уоррен (1947—2014) — британский актёр.
 Кларк, Уэндел (род. 1966) — канадский хоккеист.
 Кларк, Уэсли Кэнн (род. 1944) — американский генерал.

Ф 
 Кларк, Флойд (род. 1942) — бывший исполняющий обязанности директора ФБР (с 19 июля по 1 сентября 1993 года).
 Кларк, Франк Уиглсуорт (1847—1931) — американский геохимик.
 Кларк, Фредерик (1912—1980) — губернатор Сент-Люсии (1967—1973).
 Кларк, Фрейзер (род. 1991) — английский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года.
 Кларк, Фрэнк (1943—2022) — английский футболист и тренер.

Х 
 Кларк, Хансен (род. 1957) — американский политик, конгрессмен.
 Кларк, Хелен Элизабет (род. 1950) — новозеландский политик.
 Кларк, Хорас (1939—2020) — виргинский бейсболист.
 Кларк, Хэдден (род. 1951) — американский серийный убийца, каннибал и мошенник.

Ч 
 Кларк, Чарльз (1841—1915) — американский писатель.
 Кларк, Чарльз Бэрон (1832—1906) — английский ботаник.
 Кларк, Чарльз Иванович (1867—1942) — рижский конструктор, корабельный мастер, преподаватель Рижского политехникума.
 Кларк, Чейз Эддисон (1868—1966) — 18-й губернатор штата Айдахо.
 Кларк, Чивон (род. 1990) — британский боксёр, ямайского происхождения, участник Олимпийских игр 2020 года.

Ш 
 Кларк, Шерман (1899—1980) — американский гребной рулевой, контр-адмирал ВМС США.
 Кларк, Ширли (1919—1997) — американский независимый кинорежиссёр.

Э 
 Кларк, Эд (род. 1930) — американский политик.
 Кларк, Эдвард (1815—1880) — американский политик, 8-й губернатор Техаса.
 Кларк, Эдвард Даниэль (1769—1822) — английский путешественник и писатель.
 Кларк, Эдвин Чарльз (1835—?) — английский юрист.
 Кларк, Эдди (настоящее имя Эдвард Кларк Аллан; 1950—2018) — британский рок-музыкант, гитарист и певец.
 Кларк, Эдмунд Мельсон (1945—2020) — американский учёный в области теории вычислительных систем.
 Кларк, Элвин (, 1804—1887) — американский строитель телескопов.
 Кларк, Эллери (1874—1949) — американский легкоатлет.
 Кларк, Эллис (1917—2010) — тринидадский государственный и политический деятель, первый президент Тринидад и Тобаго.
 Кларк, Элсон (1876—1949) — американский художник-импрессионист.
 Кларк, Эмилия (род. 1986) — британская актриса.
 Кларк, Эмори (род. 1938) — американский гребец.
 Кларк, Эндрю (Andy C; род. 1976) — английский диджей и музыкальный продюсер.
 Кларк, Эндрю (, 1826—1893) — первый баронет, шотландский врач, специалист по патологиям.
 Кларк, Эндрю — губернатор британской колонии Стрейтс-Сетлментс с 1873 по 1875 годы, а также других британских владений в Австралии и Новой Зеландии.
 Кларк, Энтони (род. 1964) — американский актёр.
 Кларк, Энтони Уэйн (1966—2005) — американский пауэрлифтер.
 Кларк, Эрл (род. 1988) — американский баскетболист.
 Кларк, Эрнест (1864—1951) — британский политический деятель и администратор, 15-й губернатор Тасмании.
 Кларк, Эрнст Эллис (1869—1932) — английский художник.

Я 
 Кларк, Ян (род. 1964) — британский флейтист и композитор.

Составные фамилии 
 Гудрик-Кларк, Николас (1953—2012) — британский религиовед, директор Центра изучения западной эзотерики.
 Кеннеди Кларк, Софи (род. 1989) — шотландская актриса.
 Кларк-Льюис, Элдес (1965) — багамская легкоатлетка.
 Кларк Керр, Арчибальд (1882—1951) — британский дипломат, барон.
 Кларк Рибейро, Изабель (род. 1976) — бразильская сноубордистка.
 Хиггинс Кларк, Мэри (1927—2020) — американская писательница.
 Хинце-Кларк, Кристи (род. 1979) — австралийско-американская фотомодель, актриса и телеведущая.

Псевдоним 
 Сьюзан Кларк (настоящее имя Нора Голдинг; род. 1940) — канадская и американская актриса.
 Кристоф Кларк (настоящее имя Гилберт Гроссо; род. 1958) — французский порноактёр и режиссёр.

Вымышленные персонажи 
 Наоми Кларк (Наоми Миллер-Кларк) — героиня телесериала «90210: Новое поколение».

Топоним 
 
 Кларк — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.
 Кларк — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Кларк — город в округе Рандолф, Миссури, США.
 Кларк — остров в группе Фюрно, штат Тасмания, Австралия.
 Кларк — озеро в юго-западной части Аляски, США.

 Кларк-стрит — станция Нью-Йоркского метро.
 Кларк-тауэр — 34-этажный небоскрёб.
 Кларк-Форк — река на западе штата Монтана и на севере штата Айдахо (США).
 Лейк-Кларк-Шорс — муниципалитет, расположенный в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).
 Лейк-Кларк — национальный парк и заповедник, расположенный на юго-западе штата Аляска.

Разное 
 Кларк — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Кларк, кларковое число — число, выражающее среднее содержание химического элемента в земной коре.
 Л. Кларк — небольшой ударный кратер в юго-восточной части огромного кратера Аполлон на обратной стороне Луны.
 71P/Кларка — короткопериодическая комета из семейства Юпитера.
  − военно-воздушная база США на Филиппинах.

См. также 
 Боб Кларк Трофи — приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру регулярного сезона Западной хоккейной лиги.
 Три закона Кларка — три умозрительных закономерности технократического развития, сформулированных американским фантастом А. Кларком.
 Приключения Михея Кларка — роман Артура Конан Дойля.
 Clark

Примечания